Мокоча́ () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Mocochá с майянского языка можно перевести как: теневая скважина воды, где Moc — узел, скважина, Och — тень, и A — вода.

Площадь муниципалитета равна 47 км², что составляет 0,12 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 10 метров над уровнем моря, расположена на безымянной ферме.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере c Ишилем, на востоке с Бакой, на юге с Яшкукулем, на юго-западе с Конкалем, и на западе с Чикшулуб-Пуэбло.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 16 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 торговля, сферы услуг и туризма — 42,7 %;
 производство и строительство — 35 %;
 сельское хозяйство и скотоводство — 21,3 %;
 безработные — 1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 57,4 км;
 электрификация: 97,4 %;
 водоснабжение: 97,4 %;
 водоотведение: 77,2 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить бывший монастырь и церковь Непорочного зачатия, построенную в XVII веке, а также бывшую асьенду Текат, построенную в XIX веке.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана